

Cinema 
New York – film del 1916 diretto da George Fitzmaurice
New York – film del 1927 diretto da Luther Reed
New York – film del 2009 diretto da Kabir Khan

Editoria 
New York – periodico statunitense fondato nel 1968

Geografia 
 New York – uno dei 50 stati che compongono gli Stati Uniti d'America
 Contea di New York – contea dello stato di New York, che occupa l'intera isola di Manhattan
 New York – città degli Stati Uniti d'America
 Area metropolitana di New York o Grande New York
 New York – Santa Rosa, Florida
 New York – comunità non incorporata della contea di Henderson, Texas
 New York – città dell'Ucraina (Oblast' di Donec'k) denominata Novhorodske fino al 2021

Musica 
 New York – album del 1989 di Lou Reed
 New York – singolo di Ja Rule del 2004
 New York – singolo di Paloma Faith del 2009
 New York – singolo dei Snow Patrol del 2011
 New York – singolo di Angel Haze del 2012
 New York – singolo di Benji & Fede del 2016
 New York – singolo dei Thegiornalisti del 2018

Altro 
 New York – tipo di carattere
 New York – romanzo di Edward Rutherfurd del 2009

Pagine correlate 
 Nyc
 New York City (disambigua)
 New York, New York
 Aeroporto di New York